Сезон 2008-09  стал 18-й розыгрыш премьер лиги среди баскетбольных женских клубных команд Европы с момента изменения названия чемпионата. Финал Четырёх прошёл с 3 по 5 апреля в Саламанке (Испания). Победителем Евролиги в 3-й раз подряд стал российский клуб из подмосковья Спартак.

Регулярный сезон

Группа A

Группа В 

 *- техническое поражение из-за отказа ЦСКА
 ** — по решению ФИБА-Европы матч проводился в Чехии

Группа С

Группа D

Плей-офф 

MVP Финала четырёх  Дайана Таурази, Спартак

Состав победителей 
  Анастасия Андерсон  Бриджит Сюзанна Берд   Наталья Виеру   Лорен Джексон   Марина Карпунина    Ноэль Куинн    Келли Мари Миллер  Ирина Осипова   Анна Петракова   Юргита Штреймиките-Вирбикие   Дайана Таурази   Сильвия Фаулз   Мария Черепанова  Татьяна Щеголева  Главный тренер —  Ласло Ратгебер

Лидеры сезона

Матч звёзд Евролиги — 2009 
Матч звёзд Евролиги — 2009 прошёл в Париже 8 марта 2009 года. Это была четвёртая «игра звёзд» в истории ФИБА-Европа. По итогам двухмесячного голосования на официальном сайте турнира были объявлены составы сборных.

 Сборная Европы:  Анна Вайда («МиЗо Печ-2010»),  Агнешка Бибжицка* («УГМК»),  Энн Воутерс («ЦСКА»),  Селин Дюмерк («Бурж Баскет»),  Шай Дорон («Бешикташ»), — старт;  Ребекка Хаммон («ЦСКА»), Неврийе Йилмаз («Бешикташ»),  Мария Степанова* («УГМК»),  Анастасия Веремеенко («Надежда»),  Эвантия Мальци («ЗВВЗ УСК»),  Елена Милованович («МКВ Евролизинг»),  Жеральдина Робер («Лилль Метрополь»),  Катрин Мелэйн («Бурж Баскет»). Старший тренер —  Гундарс Ветра* («УГМК»), помощник —  Пьер Винсент («Бурж Баскет»).

 * — Из-за подготовки к матчу (12.03.09) против «Спартака», в котором определялся победитель российского регулярного чемпионата, руководство «УГМК» не отпустила Марию Степанову, Агнешку Бибжицку и тренера Гундарса Ветра.

Сборная остального мира:  Дайана Таурази («Спартак»),  Лорен Джексон («Спартак»),  Кэндис Дюпри («Висла Кэн-Пак»),  Алессандра Сантос («Бурж Баскет»),  Доминик Канти («Висла Кэн-Пак») — старт;  Линдси Уэлен («ЗВВЗ УСК»),  Бернадетт Нгойиса («Юнион Хэйнаут Баскет»),  Лора Эшли Харпер («Бешикташ»),  Кристал Лэнгхорн («ТЕО»),  Тамика Уитмор («Гамбринус»),  Алана Берд («Лотос»),  Шина Мош («Монпелье»). Старший тренер —  Ласло Ратгебер («Спартак»), помощник —  Поки Чатман («Спартак»)

MVP поединка признана разыгрывающая Ребекка Хаммон, она же победила и в конкурсе трехочковых бросков.

Скандал с ЦСКА 
В октябре 2008 года Андрей Ищук, являясь председателем совета директоров холдинга «Волгабурмаша» (владелец «ЦСКА») продал весь свой бизнес (75 процентов акций компании) новым владельцам. Новые собственники заявили, что женский ЦСКА не входит в сферу их социально-инвестиционных интересов. А. Ищук пообещал закрыть перед игроками, тренерами и администрацией зарплату за октябрь, а затем полностью прекратится финансирование. ЖБК «ЦСКА» объявил себя банкротом.

25 ноября 2008 года по решению учредителей клуба ЦСКА снялся с розыгрыша Евролиги FIBA. Таким образом, матч против латвийского ТТТ Рига, назначенный на 26 ноября, не состоялся. Согласно ст. 59 правил Европейских клубных турниров FIBA, что в случае отказа от участия в соревнованиях после жеребьевки клубу не возвращается стартовый взнос; на национальную федерацию будет наложен штраф на сумму до 30 тысяч евро

Руководством ЦСКА велись лихорадочные поиски главного спонсора и речи о сохранении прежнего звездного состава не было. Готовность даже была на сокращение бюджета в десятки раз, только хотя бы остаться в розыгрыше Чемпионата России.
 
29 ноября 2008 года было объявлено о спасении ЦСКА людьми, имеющие отношения к «Газпрому». Бюджет клуба был сохранен на запланированном перед началом сезона уровне.

1 декабря 2008 года члены Бюро исполкома ФИБА Европа прямым голосованием официально утвердили возвращение женского ЦСКА в число участников Евролиги. Клуб допустили в Евролигу при соблюдении двух условий. Первое — ЦСКА и РФБ предоставили финансовые гарантии, что клуб обязательно доиграет турнир до конца. Второе — ЦСКА должен выполнить финансовые обязательства, взятые на себя прежним владельцем команды Андреем Ищуком — выделить 300 тысяч евро на проведение молодёжных чемпионатов Европы-2009. В пропущенном матче с «ТТТ» ЦСКА засчитано техническое поражение, домашняя игра с «Гамбринусом», перенесена с 3 на 7 декабря и проводилась в чешском Брно.
 
9 декабря 2008 года венгерский «МКВ Евролизинг» подал иск в спортивный суд в Лозанне с целью добиться отмены решения о возвращении армейской команды в число участников континентального турнира, утверждая, что условия возвращения ЦСКА ущемляют турнирные интересы венгерского клуба. Иск не был удовлетворен.

См. также 
 Кубок Европы ФИБА (женщины) 2008—2009

Примечания

Ссылки 
 Статистика Евролиги ФИБА 2008/09 на сайте газеты «Спорт-Экспресс»
 Статистика Евролиги ФИБА среди женщин 2008/09

Женская Евролига
2008 год в баскетболе
2009 год в баскетболе